Le tournoi de tennis d'Amelia Island est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1985 se dispute du 15 au .

Zina Garrison remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosalyn Fairbank et Hana Mandlíková.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Amelia Island
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1985
Amelia Island
Tennis aux États-Unis en 1985
Tennis en avril 1985